GR poate fi:

 Grecia, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .gr, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Grecia
 Giurgiu, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Grosseto, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Graubünden, canton în Elveția, codul ISO 3166-2:CH

Legături externe 
  „GR” la acronymfinder.com